Тастыбулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тастыбулак — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Тастыбулак — село в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.